Собчак — польське прізвище.

Відомі носії:
 Собчак Анатолій Олександрович
 Анджей Собчак
 Собчак Ксенія Анатоліївна
 Ришард Собчак
 Томаш Собчак